DR-Baureihe 277 steht für:

 DR-Baureihe 276.0, die ehemalige DR-Baureihe ET 166
 DR-Baureihe 277, die ehemalige DR-Baureihe ET 167